Wellfleet ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wellfleet (Massachusetts)
 Wellfleet Center Historic District, Massachusetts
 Wellfleet (Nebraska)

Wellfleet ist der Name folgender Unternehmen:
 Wellfleet Communications, Massachusetts